Британская теннисистка Эмма Радукану выиграла титул, обыграв в финале канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. За 10 матчей, проведённых на турнире в Нью-Йорке, 150-я ракетка мира не проиграла ни одного сета.

Радукану стала первой в истории победительницей турнира Большого шлема, успешно преодолевшей квалификацию. Впервые за 44 года представительница Великобритании выиграла «мэйджор»: единственной чемпионкой в Открытой эре из Соединённого Королевства являлась Вирджиния Уэйд, которая выиграла Открытый чемпионат США (1968), Австралии (1972) и Уимблдонский турнир (1977).

Победительница Открытого чемпионата США 2020 года Наоми Осака не защитила титул, уступив в матче третьего круга 18-летней Лейле Фернандес.

Финалистки турнира — Эмма Радукану и Лейла Фернандес — также установили возрастной рекорд: обе теннисистки (Радукану — 18 лет, Фернандес — 19) стали самыми молодыми участницами матча за титул с 2004 года, когда 17-летняя Мария Шарапова выиграла Уимблдонский турнир.

Впервые за 18 лет ни одна из сестёр Уильямс не приняли участие на «мэйджоре» в Нью-Йорке.

Каролина Плишкова установила рекорд женского одиночного разряда US Open по количеству эйсов за один матч. Во втором круге против Аманды Анисимовой Плишкова выполнила 24 подачи навылет.

Посев 

  Эшли Барти (третий круг)
  Арина Соболенко (полуфинал)
  Наоми Осака (третий круг)
  Каролина Плишкова (четвертьфинал)
  Элина Свитолина (четвертьфинал)
  Бьянка Андрееску (четвёртый круг)
  Ига Свёнтек (четвёртый круг)
  Барбора Крейчикова (четвертьфинал)
  Гарбинье Мугуруса (четвёртый круг)
  Петра Квитова (третий круг)
  Белинда Бенчич (четвертьфинал)
  Симона Халеп (четвёртый круг)
  Дженнифер Брэди (отказ)
  Анастасия Павлюченкова (четвёртый круг)
  Элизе Мертенс (четвёртый круг)
  Анжелика Кербер (четвёртый круг)

<ol start=17>
  Мария Саккари (полуфинал)
  Виктория Азаренко (третий круг)
  Елена Рыбакина (третий круг)
  Унс Джабир (третий круг)
  Кори Гауфф (второй круг)
  Каролина Мухова (первый круг)
  Джессика Пегула (третий круг)
  Паула Бадоса (второй круг)
  Дарья Касаткина (третий круг)
  Даниэль Коллинз (третий круг)
  Елена Остапенко (отказ)
  Анетт Контавейт (третий круг)
  Вероника Кудерметова (первый круг)
  Петра Мартич (второй круг)
  Юлия Путинцева (первый круг)
  Екатерина Александрова (второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Хейли Баптист (первый круг)
  Коко Вандевеге (первый круг)
  Кэти Волынец (первый круг)
  Эшлин Крюгер (первый круг)
  Кэти Макнейли (первый круг)
  Эмма Наварро (первый круг)

<ol start=7>
  Алисия Паркс (первый круг)
  Сторм Сандерс (первый круг)
  Ивана Йорович [PR] (первый круг)
  Саманта Стосур [PR] (первый круг)
  Карла Суарес Наварро [PR] (первый круг)
  Ярослава Шведова [PR] (первый круг)

Победительницы квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Кристина Букша (первый круг)
  Кэти Бултер (первый круг)
  Дальма Гальфи (первый круг)
  Валентини Грамматикопулу (второй круг)
  Ольга Данилович (второй круг; отказ)
  Хэрриет Дарт (первый круг)
  Ана Конюх (первый круг)
  Джейми Лёб (первый круг)
  Ребекка Марино (первый круг)
  Ребека Масарова (второй круг)
  Нурия Паррисас Диас (первый круг)

<ol start=12>
  Кристина Плишкова (второй круг)
  Эмма Радукану (титул)
  Елена-Габриэла Русе (первый круг)
  Астра Шарма (первый круг)
  Анна Каролина Шмидлова (второй круг)
  Кристина Кучова [LL] (второй круг)
  Грет Миннен [LL] (третий круг)
  Камилла Рахимова [LL] (третий круг)
  Виктория Томова [LL] (первый круг)
  Штефани Фёгеле [LL] (первый круг)
  Маяр Шериф [LL] (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые